Pesadilla puede referirse a:

Un trastorno de sueño (véase pesadilla (trastorno de sueño)).
Una serie de libros de terror y ciencia ficción (véase Goosebumps).
La serie de televisión basada en los libros (véase Goosebumps (serie de televisión)).
La película Pesadilla (película de 1963).
La canción Pesadilla (canción).
Un personaje de Marvel Comics (véase Pesadilla (Marvel Comics)).
 Historieta de Mortadelo y Filemón (véase ¡Pesadillaaa...!)